Monfaucon, commune française de la Dordogne
 Monfaucon, commune française des Hautes-Pyrénées